La famille de Colonges de Cénac est une famille originaire de la province du Rouergue mentionnée depuis la fin du .

Histoire 
La filiation remonte jusqu’à la fin du XVe siècle. Il s’agit d’une noblesse d'extraction (maintenue en 1700). Jean de Colonges, l'un des rédacteurs des "Coustumes du hault et bas pays d'Auvergne" en 1510, ferait remonter l'origine de cette famille à la province du Forez et à la ville de Riom.

Gustave Chaix d'Est-Ange écrit que le jugement de noblesse de 1700 fait remonter la filiation à noble Guillaume de Colonges qui épousa le  demoiselle Guillemine de Cadillac, fille d'un lieutenant général de la vicomté de Carladez au siège de Mur-de-Barrez. Il écrit également que Jean de Colonges (1637-1703), seigneur de Cénac, président en l'élection du Bas-Rouergue, fut maintenu noble le  par Legendre, intendant de Montauban, en précisant : "Ce jugement fut rendu sur le vu d'une ordonnance de maintenue qui avait été rendue en faveur d'un oncle à la mode de Bretagne de l'obtenteur, Jean-Jacques de Colonges, seigneur de Laurière et de Bilhorgues, président au présidial du Rouergue". Il écrit enfin : "En 1781 le maire et les consuls de Villefranche-de-Rouergue se portèrent opposants au jugement de maintenue de noblesse de 1700, en raison de la dérogeance encourue par Folcrand de Colonges, et soumirent les représentants de la famille à la capitation roturière de la ville. M. Joseph de Colonges se pourvut le  devant M. de Trimond, Intendant, qui refusa d'accueillir sa demande. Il venait de s'adresser au Conseil d'État quand éclata la Révolution."

Personnalités 

Non rattachées
 Jean, seigneur de La Mothe, lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne, au siège de Riom
 Jean (1498), prieur de Morlhon
Filiation
 Guillaume de Colonges (1504-1579), 1er seigneur de Cénac, nommé par le roi François  en 1537 l'un des douze conseillers en la sénéchaussée de Rouergue. Entre autres enfants :
 Monsieur maître Jean de Colonges (1537-1587), sieur de Cénac, fut autorisé à succéder dans la charge de son père par lettres patentes du roi Charles IX du , officier royal, auteur des « Mémoires d'un juge mage du Rouergue pendant les guerres de Religion (1561-1587) ». Il avait épousé le  Marguerite d'Ardenne, fille de sire Jean-Humbert d'Ardenne. Entre autres enfants :
 Maître Jean de Colonges, docteur et garde-scel au présidial de Rouergue, sa mère lui lègue la charge de conseiller audit siège et garde-scel vacante par la mort de son mari
 Monsieur maître Folcrand Colonges (1578-1640), marchand, consul de Villefranche, il se qualifie conseiller du roi en l'élection de Villefranche dans son testament en 1645. Entre autres enfants :
 Monsieur Joseph de Colonges (1605), conseiller du roi et président de l'élection du Rouergue. Il avait épousé Jeanne de Campmas. Entre autres enfants :
 Noble Jean de Colonges (1637-1703), seigneur de Cénac, président en l'élection du Bas-Rouergue. Il avait épousé Louise de Bouffard.

Possessions 

D’après une déclaration de 1598, le bourg entier de Cénac aurait été clos de murailles et fortifié.

Le château actuel, construit par la famille au , s’élève à quelques centaines de mètres du bourg. Cette vaste et haute construction comprend un corps de logis qu’encadrent deux ailes en retour. Une tour carrée, contenant l'escalier dans laquelle s’ouvre la porte d’entrée surmontée du blason des Colonges, réunit le corps de logis à l'aile ouvrant sur le midi et une autre tour ronde flanque l’angle sud-est.

Le lieu de sépulture de la famille était situé dans la collégiale de Villefranche, à l’entrée de la chapelle Saint-Eloi, aujourd’hui chapelle Saint-Antoine.

Alliances 

Les principales alliances de la famille de Colonges furent : de Cadilhac (1536), d'Ardenne (1567), de Rességuier (1662), de Bancalis (1694), de Campmas de Saint-Rémy (1747), du Rieu, de Pomayrols, Verninac, de Gardes, de Bouffard, Laffont (1896).

Armes 
Blasonnement : De sable à trois bandes d'or, au lion couronné du même brochant sur le tout; au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles d’or.

Blason enregistré à l’armorial général en 1696 par Joseph de Colonges.

Notes et références

Sources et bibliographie 

 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , tome 11, pages 230 à 231 de Colonges de Cénac
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française au , 2007, page 199
 Archives historiques du Rouergue, XXIX, Jean de Colonges "Mémoires d'un juge mage du Rouergue pendant les guerres de Religion (1561-1587)"

Colonges
Colonges